Сергей Михайлович Дмитриев:
 Дмитриев, Сергей Михайлович (1894—1920) — участник Белого движения на Юге России, полковник.
 Дмитриев, Сергей Михайлович (род. 1957) — доктор технических наук, ректор Нижегородского государственного технического университета.
 Дмитриев, Сергей Михайлович (род. 1997) — российский футболист.